Strakaty bzw. Strakatý ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenie Strakaty (1899–2002), schwedisch-russisch-amerikanische Schauspielerin und Yogalehrerin, siehe Indra Devi
 Jan Strakatý (1835–1891), tschechischer Jurist, Journalist und Übersetzer jugoslawischer Literatur 
 Karel Strakatý (Karl Strakaty; 1804–1868), tschechischer Opernsänger (Bass) und Schauspieler